Илья Гревенс:
 Илья Герман фон Гревенс (? — 1770) — обер-комендант Иркутска.
 Илья Карлович фон Гревенс (? — ?)